USS America puede referirse a alguno de los siguientes buques de la Armada de los Estados Unidos: 

 , un navío de línea de 74 cañones puesto en grada en 1777, que no fue botado hasta 1782 y que fue entregado a Francia.
 , originalmente fue el buque de línea regular alemán SS Amerika, fue tomado por los Estados Unidos durante la Primera Guerra Mundial que lo utilizó como transporte de tropas.
 , fue un portaaviones de clase Kitty Hawk alistado en 1965 y dado de baja en 1996.
 , es un LHA, líder de su clase cuya construcción se inició en junio de 2007, y que entró en servicio en octubre de 2014.

Nombres de buques de guerra de Estados Unidos